Studlancer  – student wykonujący pracę dorywczą, zlecenia (najczęściej zdalnie, przez Internet), pracujący bez etatu i stałej umowy o pracę. Określenie wymyślone przez polskich studentów, powstałe z połączenia słów: freelancer (pol. wolny strzelec) i student.

Zobacz też 
 wolny zawód

Linki zewnętrzne 

Zawody